THX est une abréviation qui signifie: thanks (merci)

 THX Ltd. est une société de George Lucas ayant créé le procédé sonore THX.
 THX 1138 est un film américain de science-fiction réalisé par George Lucas en 1971.